La nazionale di pallacanestro norvegese (Norges herrelandslag i basketball) rappresenta la Norvegia nelle competizioni internazionali di pallacanestro organizzate dalla FIBA. È gestita dalla Norges Basketballforbund.

Storia 
La Norvegia ha disputato la sua prima gara amichevole nel 1966. L'avversario era l'Islanda, che vinse l'incontro 74-39. Il giocatore più rappresentativo è Torgeir Bryn, che detiene anche il record di presenze, 111. La Norvegia non si è mai classificata né per le Olimpiadi né per i Mondiali. La nazionale maschile ha a sua disposizione atleti provenienti da sei differenti stati: in Norvegia è la squadra nazionale più multietnica.

Formazioni

Campionati europei dei piccoli stati

Collegamenti esterni 

 Nazionali maschile e femminile 2006

Pallacanestro